Т-20 — может означать:

 Т-20 (танк) — прототип танка, разрабатывался в 1930—1931 года
 Т-20 «Комсомолец» — советский гусеничный полубронированный артиллерийский тягач.

См. также 
 T20 (латиница)